José Espinosa puede referirse a:

  José María Espinosa (1796-1883) prócer de la Independencia colombiana;
  José Fernando Espinosa (1891-1965),  futbolista mexicano;
  José Espinosa Serrano, historietista español conocido por su seudónimo de Alan Doyer.
  José Roberto Espinosa (1948-2007),  cronista deportivo mexicano;
  José Luis Espinosa Piña (1968), político mexicano